Кларк () — поширене англійське та ірландське прізвище, відтак власне ім'я і назва численних населених пунктів та географічних об'єктів.

Походить від латинського clericus, що означає писар (іншим словом, що пішло звідти є клерк). Загалом прізвище має низку варіантів, зокрема Clarke, Clarks, Clerke, Clerks.

Згідно з переписом населення США 1990 року, 'Кларк' є 23-ім за поширеністю прізвищем, займаючи 0,23 % від кількості населення.

Прізвище 

Відомі носії:
 Айлса Макгаун Кларк (; 1926—2014) — британський зоолог.
 Алван Кларк (; 1804—1887) — американський конструктор-оптик і астроном.
 Алван Грем Кларк (; 1832—1897) — американський оптик і астроном, син Алвана Кларка.
 Аллан Кларк (;  1946) — англійський футболіст, нападник.
 Артур Кларк (; 1917—2008) — англійський письменник-фантаст.
 Боббі Кларк (;  1949) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Вендел Кларк (; 1966) — канадський хокеїст.
 Веслі Кларк (;  1944) — генерал армії США у відставці, очолював Вищий штаб союзних держав Європи (SHAPE) з 1997 по 2000.
 Вільям Сміт Кларк (; 1826—1886) — американський науковець, викладач хімії, ботаніки і зоології.
 Вінс Кларк (;  1960) — британський музикант та композитор, один з засновників культового гурту Depeche Mode.
 Волтер Лейтон Кларк (; 1859—1935) — американський бізнесмен і винахідник, художник і скульптор.
 Гаррі Кларк (; 1889—1931) — ірландський художник.
 Гелен Елізабет Кларк (;  1950) — лідер Лейбористської партії Нової Зеландії, Прем'єр-міністр Нової Зеландії (1999—2008).
 Грег Кларк (;  1967) — британський політик-консерватор.
 Джим Кларк (; 1936—1968) — шотландський автогонщик, дворазовий чемпіон Формули-1.
 Джеймс Кларк (веслувальник) (,  1950) — британський веслувальник.
 Джеймс Кларк (;  1964) — британський і тайський програміст.
 Джейсон Кларк (;  1968) — австралійський актор кіно і телебачення.
 Джеремайа Кларк (; 1674—1707) — англійський бароковий композитор та органіст.
 Джо Кларк (; 1939—1980) — академік, 16-й Прем'єр-міністр Канади, 4 червня 1979 — 3 березня 1980.
 Джозеф Кларк (;  1992) — британський веслувальник, олімпійський чемпіон (2016).
 Джон Бейтс Кларк (; 1847—1938) — американський економіст.
 Джон Моріс Кларк (; 1884—1963) — американський економіст, доктор філософії, досліджував ефект акселератора.
 Девід Кларк (; 1944) — американський інформатик та піонер Інтернету, старший науковий співробітник в лабораторії комп'ютерних наук та лабораторії штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституті (CSAIL).
 Едвард Аллан Кларк (; 1950—2018) — британський музикант, гітарист і співак, відомий участю в хеві-метал групах Motörhead і Fastway.
 Едмунд Кларк (;  1945) — американський науковець в галузі теоретичної інформатики, лауреат премії Тюрінга.
 Емілія Кларк (;  1987) — британська актриса.
 ‎Ерл Кларк (;  1988) — американський професійний баскетболіст.
 Зої Кларк (;  1994) — британська спринтерка
 Карл Кларк (; 1888—1966) — канадський хімік.
 Келлі Кларк (,  1983) — американська сноубордистка, олімпійська чемпіонка (2002).
 Кем Кларк (;  1957) — американський актор озвучування та співак.
 Кеннет Кларк (;  1940) — британський державний діяч.
 Керолайн Кларк (;  1990) — американська ватерполістка, олімпійська чемпіонка (2016).
 Кіон Кларк (;  1975) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Кристофер Кларк (;  1960) — австралійський історик.
 Кіон Кларк (  1975) — американський професійний баскетболіст, що грав на позиціях важкого форварда і центрового.
 Кіран Кларк (;  1989) — англійський футболіст ірландського походження, півзахисник.
 Кріс Кларк (;  1976) — американський хокеїст.
 Колін Грант Кларк (; 1905—1989) — британський, австралійський економіст.
 Ларрі Кларк (;  1943) — американський фотограф і кінорежисер.
 Ліда Кларк (; 1923—2018) — американська фотограф і акторка.
 Лорел Кларк (; 1961—2003) — медик, капітан ВМС США, астронавт НАСА, науковий фахівець. Загинула в катастрофі шатла «Колумбія».
 Луїс Кларк (; 1901—1977) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1924).
 Марк Вейн Кларк (; 1896—1984) — американський воєначальник, генерал армії США (1945), був наймолодшим генерал-лейтенантом в історії армії США.
 Мелінда Кларк (;  1969) — американська акторка кіно і телебачення.
 Ноель Кларк (;  1975) — англійський актор, режисер.
 Петула Кларк (;  1932) — британська співачка, актриса і композитор.
 Рікардо Кларк (;  1983) — американський футболіст, півзахисник.
 Річард Алан Кларк (;  1950) — американський політик і публіцист.
 Річард Кларк (;  1979) — північноірландський футболіст.
 Річард Кларк (  1985) — північноірландський футболіст.
 Рон Кларк (;  1937) — австралійський легкоатлет, олімпійський медаліст (1964).
 Саймон Кларк (;  1958) — англійський письменник, який працює переважно в жанрі хоррор.
 Сара Кларк (;  1972) — американська актриса.
 Саскія Кларк (;  1979) — британська яхтсменка, олімпійська медалістка (2012).
 Сенді Кларк (,  1956) — шотландський футболіст і футбольний тренер.
 Сонні Кларк (, справжнє ім'я Конрад Їтіс Кларк, ; 1931—1963) — американський джазовий піаніст.
 Стів Кларк (; 1960—1991) — гітарист гурту Def Leppard.
 Стів Кларк (;  1963) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Сюзанна Кларк (;  1959) — британська письменниця.
 Террі Кларк (, уроджена Террі Лін Созон, ;  1968) — канадська кантрі-співачка та авторка пісень.
 Томас Джеймс Кларк (; 1857—1916) — ірландський революціонер, борець за свободу Ірландії.
 Франк Віглсворт Кларк (; 1847—1931) — американський хімік.
 Френк Кларк (; 1857—1945) — американський актор німого кіно.
 Френк Кларк (;  1943) — англійський футболіст та тренер.
 Чарлз Берон Кларк (; 1832—1906) — англійський ботанік.
 Ширлі Кларк (; 1919—1997) — американська незалежна кінорежисерка.

Відомі люди, що носили ім'я Кларк 
 Герберт Кларк Гувер (; 1874—1964) — тридцять перший президент США з 1929 по 1933.
 Джеймс Клерк Максвелл (; 1831—1879) — шотландський вчений, який створив теорію електромагнітного поля.
 Джеймс Кларк Росс (; 1800—1862) — англійський військовий моряк, полярний дослідник.
 Кларк Вісслер (; 1870—1947) — американський антрополог і психолог.
 Кларк Гейбл (; 1901—1960) — голлівудський актор.
 Кларк Дьюк (;  1985) — американський актор.
 Майкл Кларк Дункан (; 1957—2012) — американський актор.
 Кларк Вандерсал Полінг (; 1910—1943) — капелан армії США.

Топоніми

Кларк (округ) — назви округів у США.
 Кларк — місто, штат Міссурі
 Кларк — місто, штат Пенсільванія
 Кларк — місто, штат Південна Дакота
 Кларк — селище, штат Нью-Джерсі
 Кларк (хребет) () — гірський хребет у Національному парку Йосеміті, США

Кларк () — муніципалітет у Франції, регіон О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.

Інше 
 «Мік Кларк» () — історичний роман британського письменника Артура Конан Дойла.
 4923 Кларк (4923 Clarke) — астероїд головного поясу, відкритий 2 березня 1981 року.

Див. також 
 Кларки елементів
 Кларк концентрації
 Ноокларки
 Кларк (серіал)

Виноски 

Англійські прізвища
Ірландські прізвища